Чиконтла има више значења:

 Чиконтла (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чиконтла (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику